П'яна — муніципалітет у Франції, регіон Корсика.
 П'яна — річка в Росії, ліва притока Сури.